Salopek ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Salopek (* 1962), US-amerikanischer Journalist
 Tomislav Salopek († 2015), kroatischer Techniker